Список правителей Древнего Египта — список правителей Древнего Египта, начиная с конца 4-го тысячелетия до н. э. и заканчивая епархами Египта, прекратившими правление после арабского завоевания Египта.

Относительно датировок в египтологии существует множество независимых друг от друга и более или менее обоснованных теорий. Из-за недостаточной источниковой базы на сегодняшний день невозможно быть на 100 % уверенным в абсолютных датах того или иного события древнеегипетской истории. О большинстве фактов можно говорить лишь относительно. Так, началом древнеегипетской цивилизации является начало Раннединастического периода, что произошло, как считают современные египтологи, в 4-м тысячелетии до н. э. Конец же Классического Египта известен точно — это 31 г. до н. э., когда закончил правление последний фараон Древнего Египта Цезарион, и Египет стал провинцией Римской империи.

Историю Древнего Египта принято делить на несколько этапов. Современная египтология в истории Древнего Египта выявляет следующие этапы:

См. также 
 Список фараонов

Примечания